Emilio Mitre puede referirse a:

Personas
 Emilio Mitre (militar), militar argentino, hermano del general Bartolomé Mitre;
 Emilio Mitre (ingeniero), ingeniero y periodista argentino, hijo del general Bartolomé Mitre;
 Emilio Mitre Fernández (1941-), historiador medievalista y docente español;

Lugares
 Canal Emilio Mitre, canal de navegación ubicado en el Río de la Plata;
 Emilio Mitre, estación del subterráneo de Buenos Aires.